Cappella Demidoff a Bagni di Lucca
 Cappella Demidoff di San Donato a Firenze